Lecania (vliegengeslacht) : vliegengeslacht
 Lecania (schimmel) : schimmelgeslacht